NFL sezona 1979. je 60. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 1. rujna 1979. Super Bowl XIV je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 20. siječnja 1980. u Pasadeni u Kaliforniji na stadionu Rose Bowl sastali pobjednici AFC konferencije Pittsburgh Steelersi i pobjednici NFC konferencije Los Angeles Ramsi. Pobijedili su Steelersi rezultatom 31:19 i tako osvojili svoj četvrti naslov prvaka u povijesti.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 1979.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Dan Fouts, San Diego Chargers - 4082
Najviše jarda probijanja: Earl Campbell, Houston Oilers - 1697
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Steve Largent, Seattle Seahawks - 1237

U obrani 

Najviše presječenih lopti: Mike Reinfeldt, Houston Oilers - 12

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: Pittsburgh Steelers - 416 (26,0 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: Pittsburgh Steelers - 391,1 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: San Diego Chargers - 244,7 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: New York Jets - 165,4 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Tampa Bay Buccaneers - 237 (14,8 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Tampa Bay Buccaneers - 246,8 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Tampa Bay Buccaneers - 129,8 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Denver Broncos - 105,8 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 1979. u NFL-u
NFL.com, sezona 1979.

Izvori 

1979